Montignac est un nom propre dont l'origine est , formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum, qui peut désigner :

Toponyme 
Montignac est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises, situées dans le Sud-Ouest :  

 Montignac, commune du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, appelée officiellement Montignac-Charente ;
 Montignac, ancienne commune du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Bougneau ;
 Montignac, ancienne commune département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Montpon-Ménestérol ;
 Montignac, commune du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Montignac, ancienne commune du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Montignac-Toupinerie ;
 Montignac, commune du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Montignac-de-Lauzun, commune du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Montignac-Lascaux (anciennement Montignac), commune du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Montignac-le-Coq,  commune du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Montignac-Toupinerie,  commune du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

Montignac est également un patronyme notamment porté par : 

 Georges Montignac (1868-1938), écrivain et auteur dramatique français.
 Michel Montignac (1944-2010), diététicien français.
 Enguerrand de Montignac, comte interprété par Jean Gabin dans le film Le Tatoué (1968).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français